«Дурная кровь» — название нескольких фильмов, мультфильмов и сериалов:
 «Дурная кровь» (The Bad Seed) — американский фильм 1956 года.
 «» (Bad Blood) — новозеландско-британский фильм 1982 года.
 «Дурная кровь» (Mauvais Sang) — французский фильм 1986 года.
 «» (滅門) — гонконгский фильм 2010 года.
 «» (Bad Blood) — американский фильм 2011 года.
 «Дурная кровь» — российский телесериал 2013 года.
 «Бэтмен: Дурная кровь» (Batman: Bad Blood) — американский мультфильм 2016 года.
 «Дурная кровь» (Bad Blood) — канадский телесериал 2017 года.